Salva steht für:

 Salva (Bistrița-Năsăud), Ort in Rumänien
 Markenname des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Lombarda Vetture Automobili
 ein mythisches Königreich im indischen Epos Mahabharata, siehe Salwa

Salva oder Salvá ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomé Salvá Vidal (* 1986), spanischer Tennisspieler
 Francesc Salvà i Campillo (1751–1828), katalanischer Arzt und Erfinder
 Héctor Salvá (1939–2015), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Tadeáš Salva (1937–1995), slowakischer Komponist
 Vicente Salvá (1786–1849), spanischer Politiker, Bibliophiler, Romanist, Hispanist, Grammatiker und Lexikograf
 Victor Salva (* 1958), US-amerikanischer Filmregisseur